Ulysses steht für:

 lateinischer und englischer Name von Odysseus
 Ulysses, Roman von James Joyce (1922)
 Ulysses (Film), Teilverfilmung des Romans durch Joseph Strick (1967)
 Ulysses (Hörspiel), Hörspielfassung von Klaus Buhlert (2012)
 Ulysses (Oper), Barock-Oper von Reinhard Keiser
 Ulysses (Band), deutsche Progressive-Rock-Band
 Ulysses (Zeitschrift), deutsches Filmmagazin
 Ulysses (Sonde), Raumsonde der ESA und NASA zur Erforschung der Sonne
 Ulysses 1 und 2, innereuropäische Unterseekabel, siehe Verizon Communications #Netzwerkstruktur
 (5254) Ulysses, Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner
 Ulysses-Syndrom, eine psychische Störung
 Ulysses (Schiff, 1913), britisches Passagierschiff
 Ulysses (Schiff, 2001), Autofähre in der irischen See
 Ulysses als eine Figur von Flora & Ulysses, Kinderbuch und Verfilmung von Kate DiCamillo

Ulysses ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ulysses (Kansas)
 Ulysses (Nebraska)
 Ulysses (New York)
 Ulysses (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Ulysse